Brufe pode ser:

 Brufe - antiga freguesia no concelho de Terras de Bouro, Portugal
 Brufe - freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal

Desambiguação